Girlachsdorf ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Gilów (Niemcza) in Niederschlesien
 Gniewków in Niederschlesien

Siehe auch
 Gerlachsdorf